Terme familier désignant la main.
 Paluche, une caméra vidéo miniature.

Voir aussi 
 Paluchage